Slovo Cernunnos má více významů:
 Cernunnos – bůh keltské mytologie
 Cernunnos (americká hudební skupina) – americká symphonic black metalová skupina
 Cernunnos (řecká hudební skupina) – řecká black metalová skupina